Domžale (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Osrednjeslovenska 
 Domžale (plaats), een plaats in deze gemeente